Amerikai Egyesült Államok
Cooperstown, település Illinois államban
Cooperstown, település New York államban
Cooperstown, település Észak-Dakota államban